Walled City steht für:

 Walled City, einen Stadtteil in Hongkong, siehe Kowloon Walled City
 The Walled City, eine Stadtmauer in Derry

Siehe auch:
 Kowloon Walled City (Band), eine US-amerikanische Band